Antonio Politano – ciclista italiano
 Franco Politano – politico italiano
 Matteo Politano – calciatore italiano
 Rebeca Politano Romanini – botanica brasiliana
 Silvio Politano – calciatore argentino
 Wladimiro Politano – artista venezuelano